Пристанционный — название населённых пунктов в России:

 Пристанционный — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Пристанционный — посёлок в Шумихинском районе Курганской области.
 Пристанционный — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Пристанционный — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.

См. также 
 Пристанционный — микрорайон города Ржева Тверской области.